Новости, ранее ЯндексНовости — новостной агрегатор, разработанный «Яндексом» в 2000 году. 2022 года Яндекс продал сервис компании VK. В настоящее время «Новости» функционируют как отдельный раздел и часть веб-сайта «Дзен».

История 
В апреле 2022 года компания
подписала соглашение о продаже сервиса холдингу VK. После стало известно, что по завершении сделки «Новости» уйдут с заглавной страницы и станут частью «Дзена», который будет также продан VK, сделка была закрыта 12 сентября.

В ноябре 2022 года бывший сервис ЯндексНовости пропал из госреестра новостных агрегаторов.

Принцип работы 
Работа «Яндекс. Новостей» главным образом автоматизирована. Сотрудники (на 2015 год штат сервиса составлял около 30 человек) оценивают СМИ и настраивают обмен информацией, а непосредственно сбор данных и формирование сюжетов осуществляют алгоритмы. СМИ (сотрудники сервиса называют их «партнёрами») по протоколу RSS 2.0 направляют «Яндекс. Новостям» публикации, которые сервис индексирует, анализирует и добавляет в сюжеты — подборки ключевых событий дня. Помимо текстов, сервис агрегирует фото, аудио и видео-материалы.

После принятия закона о новостных агрегаторах в 2016 году сервис исключил источники, не зарегистрированные Роскомнадзором в качестве СМИ.

Представители сервиса заявляли, что критериями ранжирования являются актуальность, информативность, принадлежность к первоисточнику и цитируемость материалов, а политическая позиция издания (а также достоверность и объективность) публикации не учитывается. Следование «Яндекс. Новостей» этим принципам неоднократно ставилось под сомнение сторонними наблюдателями в контексте политических событий, в том числе вторжения в Грузию в 2008 году, протестов и в 2011—2013 годах и политического кризиса на Украине 2013—2014, российско-украинской войны и др. (см. #Критика).

Из расследования РБК 2014 года следует, что московские власти смогли манипулировать выдачей «Яндекс. Новостей» за счёт подключения к сервису большого числа районных газет, которые позитивно освещали деятельность мэра Москвы Сергея Собянина.

Аудитория 
Согласно собственным данным «Яндекса», на июль 2019 года аудитория «Яндекс. Новостей» составляла 34 млн посетителей при 116 млн посетителей главной страницы. По информации SimilarWeb, в трафике десяти крупнейших российских интернет-изданий на «Яндекс. Новости» приходилось от 13,27 % (Lenta.ru) до 35,89 % (Интерфакс). По данным сервиса «Яндекс. Радар», дневная аудитория «Яндекс. Новостей» в марте 2022 года составила 14 миллионов уникальных пользователей против 8,9 миллиона в январе.

Критика 

Сторонние наблюдатели неоднократно обвиняли «Яндекс. Новости» в искажении информационной картины в пользу провластных российских СМИ, включая небольшие пропагандистские ресурсы, и ручное вмешательство в механизм ранжирования новостей. Претензии касались освещения сервисом войны в Южной Осетии в августе 2008 года, протестного движения в России в 2011—2013 годах и политического кризиса на Украине 2013—2014 и российского вторжения на Украину в 2022 году.

Из расследования Светланы Рейтер, опубликованного изданием Meduza, с 2016 года «Яндекс. Новости» формировали топ новостей по «белому списку» из 15 СМИ, что было частью непубличных договорённостей между «Яндексом» и администрацией президента. Собеседники Рейтер в «Яндексе» признавали, что сотрудники компании знали о необъективной картине дня, которую формирует сервис, но осознанно игнорировали проблему.

Белый список 
В мае 2022 года в издании «Meduza» вышел материал о положении Яндекса после начала войны на Украине. Среди прочего со ссылкой на бывшего сотрудника компании утверждалось, что для формирования пятерки новостных заголовков на главной странице «Яндекса» несколько лет использовался согласованный с администрацией президента негласный «белый список», состоящий из 15 изданий (при этом независимые СМИ туда не допускались независимо от цитируемости). Факт недопуска СМИ на главную страницу Яндекса подтверждал бывший топ-менеджер «Яндекса» Григорий Бакунов.

Список допущенных СМИ

 Известия,
 РИА Новости,
 ТАСС,
 Интерфакс,
 Российская газета,
 Коммерсантъ,
 Ведомости,
 РБК,
 Газета.ru,
 RT,
 Lenta.ru,
 Regnum,
 Независимая газета,
 Взгляд

Согласно расследованию The Village от декабря 2022 г., существуют два белых списка: московский и федеральный, каждый из которых редактируется вручную (в отличие от цензурируемых алгоритмами новостных материалов). Общаясь с бывшими и нынешними сотрудниками «Яндекса», изучающих коды «новостей», журналисты выяснили, какие издания имеют шансы попасть в «новости дня», а также как работает манипулирование с помощью параметра trusted — вероятно, им отмечаются «допущеные» СМИ, которые никогда не «штрафуются за заголовки». Эти 15 изданий в абсолютном большинстве случаев составляют главную федеральную подборку «Яндекс. Новостей».

Внутриполитические события 
В марте 2017 года сюжеты о массовых протестах в 82 российских городах не попали на главную страницу «Яндекса» несмотря на большее число публикаций, чему у двух сюжетов из топ-5. «Яндекс» оправдал «отставание от картины дня» отсутствием освещения в крупных СМИ и неспособностью алгоритма объединить в один сюжет события в разных городах, а также опроверг обвинения в цензурировании выдачи.

В апреле 2020 года журналисты обратили внимание на сокрытие в «Яндекс. Новостях», «Яндекс. Видео» и «Яндекс.Кью» материалов, позитивно характеризующих оппозиционера Алексея Навального, и преобладание в выдаче негативных оценок. «Яндекс» оправдался экспериментом с алгоритмами формирования результатов поиска.

В июле 2020 года во время голосовании по поправкам к Конституции из выдачи «Яндекс. Новостей» исчезли материалы «Ведомостей», «Медузы», «Открытых медиа», телеканала «Дождь», которые наиболее подробно освещали ход голосования и нарушения и предоставляли площадку для критических высказываний. «Яндекс» объяснил случившееся техническим сбоем, якобы затронувшим и другие темы.

Война на Украине 
После начала вторжения России на Украину в феврале 2022 года в топе выдаче «Яндекс. Новостей» фактически отсутствовали материалы с объективным освещением событий: информации о гибели российских солдат, жертвах среди мирного населения, разрушении украинских городов. 1 марта 2022 года один из создателей сервиса Лев Гершензон в письме коллегам заявил, что «Яндекс» с его огромной аудиторией стал ключевым элементом в сокрытии информации о войне.

Сотрудники «Яндекса» подняли тему искажения информационной картины на еженедельном общем собрании, однако топ-менеджмент в лице гендиректора Елены Буниной, управляющего директора Тиграна Худавердяна и главы бизнес-группы поиска, рекламы и облачных технологий Андрея Стыскина заявил, что компания не имеет морального права использовать новостной сервис для «высказывания моральной позиции».

Спустя несколько недель сокрытие информации о войне в «Яндекс. Новостях» стало одним из оснований для включения Худавердяна в санкционный список Европейского Союза после назначения на должность генерального директора «Яндекса».

Примечания

Статьи 
 Пустовалов А. В., Старкова Ю. А. Механизм формирования «ЯндексНовостей» (на примере пермских СМИ) // Университетские исследования. Пермь, ПГУ. — 2013.

Ссылки 

 Я.Робот
 Елизавета Осетинская. Нашлось не все: экс-глава «Яндекс. Новостей» об истории сервиса, цензуре и создании The True Story // «Русские норм», 12.07,2022

Веб-аналитика